

Persone 
 Walter White  – calciatore inglese nato nel 1864
 Walter White  – calciatore scozzese nato nel 1882
 Walter White  – giocatore di football americano statunitense
 Walter White  – politico statunitense
 Walter Francis White  – attivista statunitense
 Walter S. White  – architetto statunitense

Personaggi immaginari 
 Walter White  – personaggio della serie televisiva Breaking Bad